Het seizoen 1970/1971 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het vijftiende seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. Feijenoord werd landskampioen. AZ '67 en Haarlem degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1970/71